Braddock kan syfta på följande:
 Braddock, Cornwall, ort i England, Storbritannien
 Braddock, Pennsylvania, ort i USA